Love Song – Big Bang-dal
Love Song – Blue Café-dal
Love Song – Sambomaster-dal
Love Song – Sara Bareilles-dal